Ел Мескитито има више значења:

 Ел Мескитито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитито (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитито (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мескитито (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мескитито (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику